Guere, Kamerun, komuna u Kamerunu
 Guéré, drugo ime za jezik Wè
 Güere, rijeka u Venezueli